Gabriela Pérez - conjunto del nombre propio Gabriela y el apellido Pérez - puede referirse a:

 Gabriela Pérez Paredes (c. 1938-), abogada y exjueza chilena.
 Gabriela Pérez del Solar (1968-), voleibolista y política peruana.